Аргуме́нт Икéды — Дже́ффериса является контраргументом к т. н. «аргументу тонкой настройки» (a fine-tuning argument) — одному из основных аргументов креационистов и сторонников Разумного замысла.

Из теоремы следует, что в случае, когда законы природы благоприятны для существования и/или возникновения жизни, вероятность вмешательства в эти процессы некоего «разумного творца» ниже, чем в случае произвольных законов природы, при которых жизнь всё же существует, потому что в первом случае во вмешательстве творца меньше необходимости. С логической точки зрения (без привлечения математики) подобный аргумент был разобран Джоном Стюартом Миллем в книге «Теизм» («Theism») 1874 года.

Теорема 
Давно замечено, что основные физические константы имеют довольно серьёзные ограничения на возможные наблюдаемые значения. Например, при изменении константы сильного взаимодействия всего на пару процентов в ту или иную сторону всё разнообразие химических элементов пропало бы, и жизнь была бы невозможна. Другие константы не менее чувствительны к малым изменениям. Создаётся впечатление, что лишь вмешательство сверхъестественных сил способно так точно подогнать все константы друг ко другу, чтобы смогла зародиться жизнь, появиться люди, разум и т. д. Следовательно, аргументируют креационисты, если тонкая настройка констант — маловероятное событие для естественной Вселенной, то наша Вселенная вероятнее всего искусственная. Например, создана искусным Богом-Творцом.

Математик Майкл Икеда и астроном Уильям Джефферис предлагают оценить креационистский аргумент с точки зрения теории вероятностей, в частности сравнить байесовы вероятности. Они утверждают, что тонкая настройка мировых констант совсем не является условием для существования Разумного Творца, и что аргумент креационистов — это просто некорректное обращение с условными вероятностями.

Доказательство 
Обозначим естественную вселенную как  («naturalistic»), тогда вселенная, в которой хоть иногда действует Высшее Существо, будет обозначена как .

Далее будем исходить из следующих посылок, с истинностью которых согласны и креационисты, и «натуралисты»:
  «наша вселенная существует и населена» (от «life»),
  «константы и законы нашей вселенной благоприятствует возникновению и/или существованию жизни» (от «friendly»),
  то есть «жизнь в естественной вселенной может существовать и появляться только в том случае, если законы благоприятны» (это так называемый «слабый антропный принцип»).

Согласно теории вероятностей можно записать следующие соотношения относительно этих (истинных) утверждений:
 ,
 ,
 .

Рассмотрим как влияет условие тонкой настройки (то есть «дружественности») Вселенной на вероятность того, что жизнь возникла естественным образом и существует без вмешательства Творца. Для этого сравним следующие условные вероятности:

  — вероятность того, что вселенная естественна  при условии, что в ней есть жизнь 
  — вероятность того, что вселенная естественна  при условии, что в ней есть жизнь  И имеется тонкая настройка 

Некоторые креационисты утверждают, что добавление условия  должно уменьшить вероятность события  (то есть увеличить вероятность ). Однако теорема Икеды-Джеффериса показывает обратное: внесение дополнительного условия  не снижает, а, возможно, увеличивает вероятность естественного образования жизни, то есть:

Вывод теоремы:

Поскольку мы приняли, что  (слабый антропный принцип), то последняя дробь равна 

Её знаменатель, как и любая вероятность, по определению лежит в пределах от нуля до единицы:

следовательно, сама дробь больше своего числителя (или, по крайней мере, равна ему), и

что и требовалось доказать.

Также существует доказательство для случая мультивселенной.

Икеда и Джефферис считают, что сторонникам теории Разумного Творения следовало бы искать доказательств того, что Творец настроил вселенную из рук вон плохо.

Поясняющая аналогия 
Рассмотрим колонию бактерий, живущую в определённой среде. Если эта среда хорошо подходит для жизнедеятельности бактерий (например, лежащее на земле гниющее яблоко в тёплом влажном климате), вряд ли появится необходимость домысливать внешнее разумное вмешательство, помогающее бактериям поддерживать своё существование. Напротив, весьма маловероятно, что колония бактерий в чистой чашке Петри (в «плохо приспособленной для жизни вселенной») способна прожить без вмешательства со стороны микробиолога, время от времени добавляющего питательный бульон.

Примечания

Ссылки 
 M. Ikeda and W. Jefferys, «The Anthropic Principle Does Not Support Supernaturalism»
 H. Ross, «Design and the Anthropic Principle»

Космология
Атеизм
Икеды